Astronomia: Biaix de Malmquist
 Estadística: Biaix estadístic
 Electrònica: Biaix de rellotge
 Periodisme: Biaix mediàtic
 Psicologia: 
 Biaix cognitiu, procés pel que la cognició s'altera en funció de prejudicis, falses atribucions, induccions excessives o la perspectiva de l'observador
 Biaix d'autoservei
 Biaix de confirmació
 Biaix de correspondència
 Biaix de memòria
 Biaix d'informació científica
 Biaix de l'statu quo
 Biaix de publicació
 Biaix del punt cec
 Sociologia: Biaix de gènere